Дми́трий Ко́чнев:
 Кочнев, Дмитрий Александрович (род. 1981) — немецкий хоккеист.
 Кочнев, Дмитрий Васильевич (1893—1981) — полковник, командир Оренбургского 4-го казачьего полка (1920).
 Кочнев, Дмитрий Викторович (род. 1964) — российский деятель органов государственной безопасности.